Stefansbecke ist der Name von geographischen Objekten im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Stefansbecke (Ennepe), linker Zufluss der Ennepe in Gevelsberg
 Stefansbecke (Haßlinghausen), Ortschaft des Stadtteils Haßlinghausen von Sprockhövel